

Personaggi
 Tempus  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Tempus  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Tempus  – personaggio di Forgotten Realms

Altro
 Tempus  – poemetto di Giulio Angioni
 TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies) – programma dell'Unione europea
 Tempus Sport  – ex casa automobilistica britannica